Regazzoni ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Regazzoni (* 1983), Schweizer Fußballspieler
 Clay Regazzoni (1939–2006), Schweizer Formel-1-Rennfahrer